Andries de Koninck (1615-1659) – pittore olandese 
 Jacob Koninck (1615-1695) – pittore olandese 
 Jacob Koninck II (1647-1724) – pittore olandese 
 Philips Koninck (1619-1688) – pittore olandese
 Salomon Koninck (1609-1656) – pittore e incisore olandese
 Yves De Koninck (1964) – neuropsichiatra canadese